Gustav Klimt (1862 - 1918) fut un peintre symboliste autrichien et un des membres les plus en vue du mouvement Art nouveau de Vienne.
 Ernst Klimt (1864 - 1892) fut un peintre d'histoire autrichien, frère du précédent.
 Klimt est un film biographique réalisé par Raoul Ruiz en 2005.

Ne pas confondre avec la peintre abstrait Hilma af Klint (1862 - 1944).

Homonymie de patronyme